NHS har flere betydninger:
 National Health Service – sundhedssystem i England
 National Highway System – motorvejs-system i USA